Haan bezeichnet:
 Haan, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Haan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Háj u Duchcova (deutsch: Haan), eine Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien
 Haan (Nümbrecht), einen Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis
 Haus Haan, eine Wasserburg
 De Haan, einen belgischen Ferienort
 De Haan’s Bus & Coach, einen südafrikanischen Omnibushersteller
 De Haan & Oerlemans, eine ehemalige Schiffswerft in den Niederlanden

Siehe auch:
 Han
 Hahn
 Haen
 DeHaan